Перша ліга Албанії 1997–1998 — 59-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном ввосьме стала Влазнія.

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Аполонія взяв участь у Кубка володарів кубків 1998—1999 як переможець Кубку Албанії 1997—1998.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Перша ліга Албанії на rsssf 

1997—1998
Албанія
Албанія